«Latorre» puede referirse a:

Lugares 
 Latorre (Aínsa)
 Latorre (La Fueva)

Personas 
 Carlos Latorre
 Diego Latorre
 Guillermo Latorre

Barcos 
 Latorre (acorazado)

Instituciones 
 Teatro Latorre en la ciudad de Toro, provincia de Zamora.